Майский гриб, или Гео́ргиев гриб, или Рядовка майская, или Кало́цибе майская () — съедобный гриб семейства Lyophyllaceae.

Научные синонимы:

Биологическое описание 

Шляпка 4—6 см в диаметре, плоско-выпуклая, горбовидная, затем полураспростертая, слегка хлопьевидно-волокнистая, сначала кремоватая, затем белая. У старых плодовых тел шляпка может приобретать охряный оттенок.

Мякоть белая, толстая, плотная, обладает вкусом и запахом свежей муки.

Пластинки узкие, частые, приросшие, беловатые, потом кремовые или светло-охряные, 5—10 мм шириной, частые и тонкие, около ножки обычно приросшие.

Ножка цилиндрическая, 40—90 мм длиной и 15—35 мм толщиной, книзу суженная или расширенная, беловатая, слегка желтеющая, у основания часто охряная или ржаво-охряная.

Экология и распространение 
Произрастает в европейской части России в лесах, на лугах, пастбищах.

Сезон: с конца апреля по июль.

Литература 
 Сергеева М. Н. Грибы, Москва, Изд-во «Культура и традиции», 2003. ISBN 5-86444-080-9

Ссылки 
 Майский гриб
 Таксономия на сайте www.mycobank.org

Съедобные грибы
Лиофилловые
Виды грибов, описанные в Systema mycologicum